Letec může být:

obecně 
 kdo létá v letadle – člen posádky (především pilot, palubní inženýr, navigátor, stevard, palubní střelec, apod.)
 přeneseně a zúženě synonymum pro pilota
 vojenský letec jako označení příslušníka letectva
v biologii
 letci – podtřída třídy ptáků 

v kultuře
 Letec (novela), v originále L'Aviateur – první novela Antoina de Saint-Exupéry
 Letec (film) – americký životopisný film z roku 2004

Externí odkazy